Linsley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Earle Gorton Linsley
 Robert Martin Linsley